Meikl ist der Familienname von:

 Peter Meikl (* 1923), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Philipp Meikl (* 1952), österreichischer Rundfunkmoderator, Sänger und Musikant

Siehe auch:
 Maikl